Не тронь меня (от ) — евангельский сюжет, описывающий явление Христа Марии Магдалине. Изображался на множестве икон.

Корабли 
 «Не тронь меня» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1725 году.
 «Не тронь меня» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1763 году.
 «Не тронь меня» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1780 году.
 «Не тронь меня» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1809 году.
 «Не тронь меня» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1832 году.
 «Не тронь меня» — броненосная плавучая батарея русского флота, построенная в 1860-х годах.
 «Не тронь меня» — плавучая зенитная батарея № 3, отличилась при защите Севастополя во время Великой Отечественной войны.

Другое 
 Не тронь меня — общее название чувствительных к прикосновению растений, например Mimosa pudica или Недотрога обыкновенная.
 «Не тронь меня» — роман филиппинского и малайского писателя и поэта Хосе Рисаля.

См. также 

 Не наступай на меня
 Недотрога